Krabbenhöft ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Krabbenhöft (1853–1923), Unternehmer in Deutsch-Südwestafrika und Südwestafrika
 Günther Krabbenhöft (* 1945), deutscher Koch und Model
 Rolf Krabbenhöft, deutscher Handballspieler

Krabbenhöft steht zudem für:
 Krabbenhöft & Lampe, Unternehmen in Namibia
 Krabbenhöft-und-Lampe-Gebäude, denkmalgeschütztes Bauwerk in Lüderitz, Namibia